T47 steht für:
 T47 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik
 LAW T47, Verbrennungstriebwagen der Kleinbahn Leer–Aurich–Wittmund
 T47-Klasse, französische Zerstörerklasse
 Prototypenbezeichnung für den M8 Scott, in den USA entwickelte selbstfahrende Panzerhaubitze

Abkürzung